Amerikai Egyesült Államok
Aledo, település Illinois államban, Mercer megyében
Aledo, település Texas államban, Parker megyében

 Spanyolország
Aledo, község Murcia autonóm közösségben